Gedeone – nome proprio di persona italiano maschile
Gedeone – personaggio biblico
Gedeone – persona appartenente al movimento religioso evangelico dei Gedeoni
Gedeone – personaggio dei fumetti ideato nel 1923 dal francese Benjamin Rabier